Arthur Ritchie est un nom pouvant désigner:

 (1849-1921), prête et auteur catholique américain
Arthur Brown Ritchie (1885-1977), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1891-1967), physiologiste et philosophe britannique

Voir aussi

Ritchie, Arthur